

Hydronyme 
 LArtière est une rivière française qui coule dans le département du Puy-de-Dôme (63), en région Auvergne, et un affluent gauche de l'Allier en rive gauche, donc un sous-affluent de la Loire.

Toponyme 
 Les Martres-d'Artière est une commune française, située dans le département du Puy-de-Dôme en région d’Auvergne. Les Martres-d’Artière fait partie de l’aire urbaine de Clermont-Ferrand.